Fucophycidae es un gran grupo de algas pardas (Phaeophyceae) que contiene los órdenes más complejos y evolucionados de las algas cromistas. Tienen talos de varias estructuras y morfologías, caracterizándose por su crecimiento básicamente intercalario y su historial de vida básicamente heteromórfico, a veces secundariamente iso- o subisomórfico. 

Son las macroalgas más comunes de los océanos, especialmente en los mares templados y subpolares, habitando las costas rocosas, a veces flotantes o forman bosques submarinos. Comprenden formas verdaderamente pluricelulares con tejidos diferenciados; así como las plantas presentan raíz, tallo y hojas, estas algas han desarrollado análogamente rizoide, estipe y láminas o filamentos; el rizoide sirve para fijarse sustrato, el estipe de algunas formas puede estar provisto de un tamiz de tubos capaces de transportar agua y productos de la fotosíntesis, y las láminas pueden estar muy extendidas. Muchas veces pueden presentar vesículas con gas. La fucoxantina es el pigmento que les da el color marrón característico.

Pueden tener rápido crecimiento apical y alcanzar gran tamaño, como el kelp (Macrocystis pyrifera) que sobrepasa los 30m, llegando a medir 60m. Pueden tener tejido parenquimático o pseudoparenquimático. La reproducción es sexual y puede ser de una generación (monogenética) o con alternancia de generaciones (digenética) y los espermatozoos son heterocontos con el flagelo anterior mastigonemado y el posterior liso.

Filogenia 

Se han establecido las siguientes relaciones (2014):

Referencias 

Phaeophyceae